Guthke ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Guthke (1900–1981), deutscher Museologe und Prignitz-Forscher
 Frank Guthke (* 1928), deutscher Drehbuchautor und Filmproduzent
 Jürgen Guthke (1938–2004), deutscher Differentieller Psychologe und Psychodiagnostiker
 Karin Guthke (* 1956), deutsche Wasserspringerin
 Karl S. Guthke (* 1933), deutsch-US-amerikanischer Germanist
 Karoline Guthke (* 1974), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Synchronsprecherin